Авари:

 Авари — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина один из эльфийских народов Средиземья.
 Авари, Эрик (род. 1952) — американский актёр индийского происхождения.